Ch, un digramme en linguistique.
 CH,  
 CH, Centésimale Hahnemannienne, nombre de dilutions 100 fois en homéopathie (exemple: 5 CH = dilution 1005 = 10 milliards de fois dilué)
 CH, latin Confœderatio Helvetica (Confédération suisse)
 CH, surnom donné aux Canadiens de Montréal (nom officiel : Club de hockey Canadien)
 Ch, l'abréviation pour chant
 ch, la notation de la fonction mathématique cosinus hyperbolique
 .ch, du latin Confœderatio Helvetica, un nom de domaine de premier niveau sur Internet géré par la Suisse
 CH, le groupe de musique Cypress Hill
 ch, est l'abréviation de cheval-vapeur (ne pas confondre avec cheval fiscal : CV ou cv)
 Ch, est l'abréviation de Charrière qui  est l'unité de calibrage des endoscopes et cathéters (1 Charrière correspond à un diamètre extérieur de 1/3 mm). Dans la terminologie chirurgicale anglophone, cette grandeur s'appelle French gauge ou French catheter scale et l'unité est nommée le French. 1 French = 1 Ch. = 1/3 mm.
 ch, est utilisé dans l'expression abbé ch., abréviation de abbé-chancelier
 CH, le groupe fonctionnel méthine en chimie
 ch, est l'abréviation de « centième d'heure » qui est un standard de temps industriel
 Ch, l’abréviation du chetrum, centième du ngultrum, monnaie du Bhoutan,
 Ordre des compagnons d'honneur,
 Groupe CH (Famille Molson), holding, propriétaire du Club de hockey Canadien 
 CH, en rapport avec le logo du Club de hockey Canadiens de Montréal
  est un interpréteur adapté au calcul numérique.

CH est un code, qui signifie :
 Confédération suisse, du latin Confœderatio Helvetica
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2, (liste des codes pays)
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 République populaire de Chine, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN
 Cherbourg, selon la liste des quartiers maritimes

Références 

Abréviation
Code